est la formule brute de plusieurs isomères.

 Nitroaniline
 2-nitroaniline, numéro CAS 
 3-nitroaniline, numéro CAS 
 4-nitroaniline, numéro CAS 
 acide urocanique, numéro CAS